Kydippe – w mitologii greckiej matka Bitona i Kleobisa
 Kydippe – w mitologii greckiej żona Akontiosa